Die Serie A 1954/55 war die 23. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hat die Saison am 19. September 1954. Der letzte Spieltag war am 19. Juni 1955. Als Aufsteiger kamen Catania Calcio und Pro Patria Calcio aus der zweiten Liga dazu.

Die Saison als Meister beendete der AC Mailand und konnte wurde damit Nachfolger von Inter Mailand. In die Serie B absteigen mussten der Udinese Calcio und Catania, wobei bei beiden Teams der Abstieg nur durch einen Lizenzentzug hervorgerufen durch Korruption zustande kam. Auf sportlichem Wege wären SPAL Ferrara und Pro Patria Calcio abgestiegen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft

Weblinks 
 rsssf.com Serie A 1954/55
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1954
Fußballsaison 1954/55